Der scharlachrote Buchstabe steht für:

 Der scharlachrote Buchstabe (The Scarlet Letter), Roman (1850) von Nathaniel Hawthorne
 Der scharlachrote Buchstabe (1973), deutsche Romanverfilmung von Wim Wenders
 Der scharlachrote Buchstabe (1995), US-amerikanische Romanverfilmung von Roland Joffé

Siehe auch
 Der rote Buchstabe, US-amerikanische Stummfilm-Romanverfilmung von Victor Sjöströmaus dem Jahr 1926

 Das scharlachrote Siegel (The Scarlet Pimpernel), eine ganz andere Geschichte aus Paris während der Französischen Revolution